Сере́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південний захід від Парижа, 105 км на південний захід від Орлеана, 12 км на північ від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 442 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1260,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Серель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Серель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара